Nemadoras är ett släkte av fiskar. Nemadoras ingår i familjen Doradidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Nemadoras